A Fragments of Freedom (2000) a brit Morcheeba harmadik albuma.

Számok
"World Looking In"
"Rome Wasn't Built in a Day"
"Love is Rare"
"Let it Go"
"A Well Deserved Break"
"Love Sweet Love" (featuring Mr. Complex)
"In the Hands of the Gods" (featuring Biz Markie)
"Shallow End"
"Be Yourself"
"Coming Down Gently"
"Good Girl Down" (featuring Bahamadia)
"Fragments of Freedom"

2000 nagylemezei
Morcheeba-albumok